Correio - sistema de envio de correspondência e encomendas
 Posta-restante - correspondência enviada para a uma agência de correios e lá permanece até que seja reclamada pelo destinatário
 Posta (Itália) - município italiano na província de Rieti
 Posta Fibreno - município italiano na província de Frosinone
 La Posta - município argentino na província de Córdoba
 Posta (jornal) - jornal turco

Desambiguação